— компьютерная ролевая игра (RPG) от первого лица, разработанная и выпущенная компанией FromSoftware для PlayStation в декабре 1994 года. Первая игра одноименной серии. По сюжету игры игрок должен пройти подземные лабиринты, чтобы обнаружить источник вторжения монстров.

Игра стала дебютом для компании и вошла в стартовую линейку игровой приставки PlayStation, однако первоначально планировалась выпустить игру на персональных компьютеров. Игра была разработана приблизительно за шесть месяцев небольшой командой. После релиза игра получила коммерческий успех, хотя и была неоднозначно принята критиками. King's Field - одна из самых ранних известных консольных ролевых игр с трехмерной графикой, предшествующая более известным играм, таким как  Final Fantasy VII.

Сюжет 
Пролог.

Королевство Вердит, Средние века. Земля была терроризирована злыми силами. Со временем зло было побеждено героем, которого прозвали Драконом. Дракон исчез и стал легендой; в его честь в лесах построили собор, где происходили его подвиги.

Основные события.

На королевство снова нападают демоны, прямо в собор. Местные жители надеются на пророчество - о возвращении Дракона. Наследник престола Джон Альфред Форестер приходит в проклятый собор в поисках своего отца, который привел отряд рыцарей в кладбище, но все они пропали.

Форестер прорывается в катакомбы, где борется с монстрами. Там он узнает, что король Вердита, Рейнхард Третий, обрел темную силу, отравил своего брата, а его отец был убит Черным рыцарем-хранителем темного короля.

Джон получает наследственный меч Дракона и убивает темного волшебника, создавший монстров. Встретив эльфа Мирию и ее хозяина Гайрой, они дают Альфреду силу убить Рейнхарда Третьего и закрыть портал, открывающий проход монстрам в Вердит. Наследник Дракона убивает проклятого короля и становится новым королем.

Отзывы и критика 

Из-за сложности и нетрадиционного геймплея первоначально реакция игроков и прессы была сдержанной. Эта реакция негативно сказалась на продажах, но позже, благодаря журнальной рекламе, продажи игры выросли, в результате чего она стала коммерческим успехом.

Один рецензент был довольно негативно настроен по поводу качества графики, и упомянул о медленной боевке.

Примечания

Ссылки 
 * 

Компьютерные игры 1994 года
Игры для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные ролевые игры